Бузъу може да се отнася до:
 за град Бузъу вижте Бузъу
 за окръг Бузъу вижте Бузъу
 за река Бузъу вижте Бузъу